Царук Олександр:

 Царук Олександр Васильович — український мовознавець.
 Царук Олександр Олексійович — український актор-лялькар, заслужений артист України (2004).
 Царук Олександр Пилипович (1948) — український баяніст, педагог, лауреат Хмельницької обласної премії імені Костянтина Широцького (2004).

Сторінки зі списками однофамільців-тезок